Сокаль — прізвище.

 Алан Сокаль 
 Бенуа Сокаль

Див. також 
 Сокаль

Прізвища